Obsidiana é um tipo de vidro vulcânico.

Obsidiana pode referir-se a:

Obsidian, um bloco em Minecraft
Obsidian (videojogo), um jogo de aventura publicado em 1996 por Rocket Science Games
Obsidian (1986 video game), a 1986 game written for the Amstrad CPC
Obsidian (Transformers), uma personagem dos Transformers
Obsidian (comics), uma personagem dos DC Comics
Obsidian Entertainment, um produtor de vídeo-jogos
Obsidian Order, a agência de espionagem cardassiana em Star Trek
Obsidian (álbum), um álbum do músico electrónico Baths
"Obsidian", uma faixa instrumental da banda sueca de metal Meshuggah intitulado Nothing
"Obsidian", uma faixa musical no 5.º álbum de estúdio dos Banco de Gaia intitulado Igizeh
Obsidian, Idaho, uma cidade em Custer County, Idaho